Пунс Хильда Якобовна (1900 год — 1988 год) — свинарка колхоза «Маяка» Харьюского района Эстонской ССР, Герой Социалистического Труда (1958).

Биография 
Хильда Якобовна Пунс родилась в 1900 году в деревне Зимитицы Ямбургского уезда (ныне Волосовский район) Санкт-Петербургской губернии.

В конце 1920-х годов начала работать в местном колхозе. В годы Великой Отечественной войны пережила немецкую оккупацию 1941—1944 годов. После окончания войны переехала жить в Эстонскую ССР и с 1949 года начала работать свинаркой в колхозе «Маяка» Харьюского уезда.

В течение нескольких лет являлась лучшей свинаркой района, была удостоена звания «Лучший животновод Эстонской ССР». В 1954, 1956 и 1957 годах принимала участие во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ).

За большие успехи, достигнутые в деле развития сельского хозяйства, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1958 года Хильде Якобовне Пунс было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

До выхода на пенсию Хильда Якобовна Пунс продолжала работать в колхозе. Проживала в Харьюском районе Эстонской ССР (ныне уезд Харьюмаа Эстонии).

Умерла 8 марта 1988 года.

Награды 
 Звание Герой Социалистического Труда (1 марта 1958);
 Медаль «Серп и Молот» (1 марта 1958) — № 8869);
 Орден Ленина (1 марта 1958) — № 316518);
 медали.

Примечания

Литература 
 Герои Социалистического Труда Эстонской ССР: биогр. справ. (на эст. яз.) — Таллин: Ээсти раамат, 1979.

Персоналии:Эстонская ССР